Gminy w USA:
 Ogemaw (ang. Ogemaw Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Ogemaw (ang. Ogemaw County) – w stanie Michigan